Пабло Родригес Грес (; 20 декабря 1937, Сантьяго) — чилийский крайне правый политик и юрист. Лидер организации Родина и свобода (Patria у Libertad), сыгравшей важную роль в свержении Сальвадора Альенде. Личный адвокат Аугусто Пиночета.

В оппозиции к Альенде. «Родина и свобода» 
Родился в семье директора художественного училища. В 1960 году окончил юридический факультет Чилийского университета по специальности «правоведение и социальные науки».

С юношеских лет увлекался политикой. Придерживался правонационалистических взглядов, близких к испанскому фалангизму и итальянскому фашизму. После прихода к власти в 1970 году социал-коммунистического «правительства народного единства» во главе с Сальвадором Альенде ушёл в жёсткую оппозицию. Основал Гражданский комитет «Родина и свобода».

Участвовал в формировании боевых групп «Чилийской антикоммунистической молодёжи». Выступал за силовое свержение Альенде. Консолидировал группировки правой (националисты) и ультраправой (национал-синдикалисты) оппозиции в Независимый республиканский фронт. Наиболее активные его элементы концентрировались в «Родине и свободе». Костяк организации Родригеса составляли праворадикальные и католические студенты из зажиточных семей Сантьяго и Вальпараисо.

1 апреля 1971 года в выступлении на стадионе Пабло Родригес провозгласил создание единого фронта, противостоящего марксистско-тоталитарным тенденциям и превращению Чили в «подобие Кубы и СССР». Основой этого фронта становилась учреждённая Родригесом Родина и свобода. Её идеология основывалась на национализме, корпоративизме и антикоммунизме.

Родригес установил связи с представителями бизнеса, профсоюзов, студенческих ассоциаций. Он активно поддерживал забастовочное движение (шахтёры, водители грузовиков, торговцы, врачи, преподаватели, юристы) против правительства Альенде.

«Родина и свобода» развернула кампанию гражданского неповиновения — уличные шествия и беспорядки, «марши пустых кастрюль». Боевики «Родины и свободы» совершили ряд террористических атак — нападений на леворадикальных активистов, взрывов, диверсий. Им приписываются убийства лояльных Альенде военных — главнокомандующего вооружёнными силами Рене Шнайдера и президентского военно-морского адъютанта Артуро Арайя Питерса. Силовые акции осуществлялись в контакте с антиправительственно настроенными офицерами военно-морской разведки.

После неудачной попытки военного переворота в июне из 1973 года Родригес был обвинён в терроризме и мятеже. Он укрылся в посольстве Эквадора, затем он перебрался в Кито. Нелегально вернулся в Чили незадолго до 11 сентября 1973 года.

Деятельность при режиме Пиночета 
Ультраправые боевики активно подключились к подавлению левого сопротивления военному режиму. Они участвовали в произвольных арестах, допросах и политических убийствах. «Родина и свобода» являлась основным гражданским союзником хунты Пиночета. Однако уже 13 сентября организация была распущена. Военные власти не терпели самостоятельной политической активности не только слева, но и на правом фланге.

Первая официальная встреча Пабло Родригеса с Аугусто Пиночетом состоялась 12 марта 1974 года. Родригес решительно выступал в поддержку хунты. Многие активисты «Родины и свободы» заняли места в аппарате нового режима. Родригес полностью солидаризировался с пиночетовской административно-карательной политикой. Он стал одним из ближайших советников Пиночета по политическим и правовым вопросам. В некоторых случаях позиция Родригеса была даже более жёсткой. Так, в 1974 году именно он настоял на запрете центристской Христианско-демократической партии (первоначально поддерживавшей режим).

Я самый скромный и самый верный солдат нашего дела.

Пабло Родригес

В то же время Родригес не соглашался с экономическим курсом Пиночета и даже позволял себе сдержанную критику. Фашистская доктрина Родригеса предполагала корпоративное устройство общества и авторитарное государственное регулирование хозяйства. (Эти взгляды отчасти укладываются в концепцию латиноамериканского «гремиализма», основанную на католической социальной доктрине. Однако «гремиалисты» осуждают коллективистские тенденции и авторитарные крайности корпоративизма).

В 1977 году он требовал государственных компенсаций вкладчикам, потерявшим сбережения в ходе реформ. Пиночет же принял на вооружение экономический неолиберализм «чикагской школы» и в этих вопросах не прислушивался к политическому советнику. Это привело к охлаждению между ними и снижению влияния Родригеса. Ультраправые радикалы и неофашисты не смогли установить полный политический контроль над Чили. Верх взяли традиционные консерваторы в политике и неолибералы в экономике.

В 1983 году, в условиях некоторой либерализации политического режима, Родригес попытался создать корпоративно-фашистское Движение национального действия. Однако попытка не была поддержана властями и не имела успеха. В 1988—1989 годах, в процессе перехода к гражданскому правлению, Родригес предлагал свою кандидатуру в президенты. Однако режим выдвинул более умеренного кандидата Эрнана Бучи, сторонника пиночетовской экономической политики.

В демократической Чили 
На президентских выборах 1989 года победу одержал христианский демократ Патрисио Эйлвин. Пиночет собрал экстренное совещание, на котором Родригес предлагал аннулировать результаты, но снова не получил поддержки. В демократической Чили Пабло Родригес утратил всякое политическое влияние и сосредоточился на профессиональной деятельности юриста.

16 октября 1998 года Аугусто Пиночет был арестован в Лондоне по запросу испанского судьи Балтасара Гарсона. Он обвинялся в причастности к убийствам нескольких испанских граждан, принадлежавших к чилийскому левому подполью. Родригес принял на себя функции адвоката Пиночета и исполнял их до кончины генерала в 2006 году. Он проявил серьёзную юридическую квалификацию, отклоняя обвинения политического и особенно финансового характера. Во многом благодаря умелой юридической защите Пиночет избежал суда, несмотря на яростные требования левых.

С 1978 по 1997 год Родригес был профессором кафедры гражданского права юридического факультета Чилийского университета. Несколько раз был признан лучшим преподавателем. В 1997 году покинул университет под давлением левой общественности. Является деканом юридического факультета Университета развития, основанного учёными-корпоративистами и «гремиалистами». Совладелец крупной юридической фирмы «Родригес, Вергара и Ко».

В практической политике Пабло Родригес в настоящее время не участвует, с политическими выступлениями выступает редко. Однако он остаётся морально-политическим авторитетом для чилийской правой молодёжи. В середине 2006 годов отмечалась попытка воссоздать «Родину и свободу». Молодые правые активисты участвовали в столкновениях с «леваками» в дни поминовения Пиночета (декабрь 2006 года).

Пабло Родригес — автор двух десятков книг. Большая часть его трудов относится к сфере профессиональной юриспруденции. Несколько работ посвящены политической тематике.

См. также 
 Роберто Тиеме
 Леон Виларин
 Аугусто Пиночет
 Хосе Лопес Рега

Примечания 

Политики Чили
Юристы Чили
Деятели антикоммунистических организаций
Эра Пиночета
Ультраправые